Il singolare del Malaysian Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Kei Nishikori ma ha deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale David Ferrer ha battuto Feliciano López per 7–5, 7–5.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  David Ferrer (campione)
  Feliciano López (finale)
  Ivo Karlović (quarti di finale)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)

  Viktor Troicki (primo turno)
  Jérémy Chardy (secondo turno)
  Nick Kyrgios (semifinale)
  Vasek Pospisil (quarti di finale)

Qualificati

  Michał Przysiężny (primo turno)
  Yūichi Sugita (primo turno)

  Yasutaka Uchiyama (primo turno)
  Miša Zverev (secondo turno)

Wildcard

  Nicolás Almagro (primo turno)
  Ivo Karlović (quarti di finale)

  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Malaysian Open 2015
ATP World Tour 2015